Delaware é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Delaware (Indiana)
Condado de Delaware (Iowa)
Condado de Delaware (Nova Iorque)
Condado de Delaware (Ohio)
Condado de Delaware (Oklahoma)
Condado de Delaware (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos